Elpistostegalia — клада хордових, яка включає усіх чотириногих хребетних та низку базальних викопних форм, які є родинними до предків земноводних, та походять від лопатеперих риб. Група виникла у пізньому девоні, 385 млн років тому. Згідно з визначенням до Elpistostegalia належать хребетні, які стоять ближче до тетрапод ніж до остеолепіформних риб, такі як Panderichthys та Tiktaalik.

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Swartz in 2012.

Примітки 

Tetrapodomorpha